Вера Евтимова Папурска е българска учителка, активна деятелка в Българската комунистическа партия (БКП).

Биография 
Родена е в 1904 година в София като Вера Топенчарова в семейство от Охрид. Сестра е на Владимир Топенчаров. Работи като учителка и преподава в различни селища.

В 1919 година става член на Българския комунистически младежки съюз. В същата година е сред основателите на комунистическия хор „Георги Кирков“. Работи в Международната организация за подкрепа на революцията. По време на Втората световна война участва в нелегалната дейност на БКП.

Умира в 1985 година.

Родословие

Бележки 

Български политици (1945 – 1989)
Български политици от Македония
По произход от Охрид
Родени в София
Починали в София